Jordanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Jordanowa (* 1976), bulgarische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Dimana Jordanowa (* 1998), bulgarische Leichtathletin
 Emilija Jordanowa (* 1989), bulgarische Biathletin
 Reni Jordanowa (* 1953), bulgarische Ruderin
 Sdrawka Jordanowa (* 1950), bulgarische Ruderin
 Stefka Jordanowa (1947–2011), bulgarische Leichtathletin

Siehe auch:

 Jordanova